Se entiende por acarreo el transporte de mercancías que se realiza en carruajes. 

El acarreo se ejerció por mucho tiempo tan solo por los acarreadores que se encargaban de transportar las mercancías sin intermediarios a precios convenidos. Cuando el mismo particular podía suministrar el peso necesario para cargar enteramente el carro, el acarreo se verificaba fácilmente mas si no estaba cargado sino parcialmente por una misma persona, era preciso esperar que el carromatero hubiese reunido el total de su carga o bien que se le pagase mayor precio.

Esta dificultad determinó el establecimiento de comisionados de acarreo u ordinarios en las principales ciudades y en todos los caminos. Estos ordinarios estaban en relación con los carreteros que merecían su confianza, quienes al salir de la ciudad anunciaban al comisionado los quintales que llevaban y su dirección en los diferentes puntos del tránsito con la noticia de los días que a ellos llegarían. Y con este aviso el comisionado trabajaba para procurarles uno o más carguíos enteros en tal o tal punto de la carrera que debía seguir la mercancía cuyo destino es el más distante, transmitiendo a su corresponsal las notas recibidas del carretero. Así de unos en otros llega la mercadería a su término y por este arreglo el precio del acarreo se hizo menos caro y el transporte más seguro.

El trabajo de los carreteros 
Los carreteros ordinarios apenas hacían más que doce leguas de posta al día y no viajaban de noche para que descansen sus caballos. Era también frecuente la necesidad de emplear para los envíos urgentes el auxilio de las mensajerías y diligencias, con el fin de transportar con más celeridad las mercancías; lo que aumentaba considerablemente los gastos. Estas consideraciones hicieron idear el acarreo acelerado que es un medio término entre el acarreo ordinario y las mensajerías. El acarreo acelerado se verificaba a través de los comisionados mencionados y de los mismos carreteros y no hay más diferencia sino que en este caso, estos viajaban noche y día, cambiaban de caballos en cada parada determinada y uncían a sus carros tiros descansados que hallaban ya dispuestos por cuyo medio no había interrupción en el transporte. El precio del acarreo acelerado no excedía generalmente sino un tercio del acarreo ordinario

Los carreteros a menos que sus principales o alguno de los que han cargado sus carros no les acompañasen, debían llevar la guía de las mercancías que conducían y según cuales fueran, los recibos de las oficinas por donde pasaban cuyos adelantos, el sello de la factura y demás derechos reembolsaba el consignatorio a la vista de los documentos. A ellos correspondía también el pago de los derechos de peaje que se exigía en el camino, ya por los carros, ya por las caballerías o por ellos mismos al paso de ciertos puentes, a menos que según los convenios se les hubieran de reembolsar.

Finalmente, los acarreadores respondían de todos los daños que sucedieran a las mercancías o de los retardos contrarios a la estipulación consignada en la guía a menos que no proporcionaran testimonios que acreditaran fuerza o impedimento mayor.

Referencias 

Transporte de mercancías